Amerikai Egyesült Államok
Red Rock (Arizona)
Red Rock (Apache megye, Arizona)
Red Rock (Pinal megye, Arizona)
Red Rock (Yavapai megye, Arizona)
Red Rock (Nyugat-Virginia)
Red Rock (Oklahoma)
Red Rock (Texas)
Red Rock (Wisconsin)